Alekseï Sergeïevitch Ionov (en ) est un footballeur russe né le  à Kinguissepp. Il évolue au poste de milieu de terrain dans le club russe du FK Krasnodar.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international russe
Naissance en février 1989
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Krasnodar